Antoine-Pierre-Charles Favart (1780-1867) – drammaturgo e pittore francese
 Charles Simon Favart (1710-1792) – compositore e poeta francese
 François Favart (1797-1878) – politico francese
 Justine Favart (1727-1772) – attrice e drammaturga francese
 Nicolas Favart (1749-1806) – attore francese
 Marie Favart (1833-1908) – attrice francese
 Robert Favart (1911-2003) – attore francese